Семшино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Семёнковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Семёнковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 19 км, до центра муниципального образования Семёнково — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Щукарево, Вотолино, Красково, Зеленино, Вепрево, Окунево, Дурасово, Измайлово, Щетинино.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Семшино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района